Název Rovný může znamenat:

místopisné jméno
 Rovný – část obce Slavíkov v okrese Havlíčkův Brod
 Rovný (Plzeňská kotlina) (341,9 m) – vrch v Plzeňské kotlině, severně od Zbůchu v okrese Plzeň-sever
 Rovný (Verneřické středohoří) (376,6 m) – vrch v Verneřickém středohoří, západně od Koštova v okrese Ústí nad Labem
 Rovný (tvrz) – komplex zaniklé středověké vesnice a tvrze v okrese Rokycany

příjmení
 Jan Rovný (* 1924) – český politik
 Jaroslav Rovný (* 1947) – český politik, bývalý předseda České strany národně sociální
 Stanislav Rovný (* 1952) – pomocný režisér a umělecký kovář

Související články 
 Rovná
 Rovné
 Rovný potok

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení